Melba Hubbard foi a esposa do inventor Alexander Graham Bell.

História 

Melba Hubbard era surda.

Era uma aluna de Alexander Graham Bell, que mais tarde tornou-se sua esposa.  

Graham Bell inventou o telefone tentando melhorar a comunicação dos surdo-mudos, por causa de sua esposa.

Referência: "Guia dos Curiosos".

Pessoas surdas
Telecomunicações